Kelimutu steht für:
 einen Distrikt im indonesischen Regierungsbezirk Ende, siehe Kelimutu (Ende)
 einen Kelurahan im gleichnamigen indonesischen Distrikt, siehe Kelimutu (Kelurahan)
 einen Berg im gleichnamigen indonesischen Distrikt, siehe Kelimutu (Berg)